Nevalainen ist der Familienname folgender Personen:
 Frida Nevalainen (* 1987), schwedische Eishockeyspielerin
 Jukka Nevalainen (* 1978), finnischer Musiker
 Lauri Nevalainen (1927–2005), finnischer Ruderer
 Patrik Nevalainen (* 1987), schwedischer Eishockeyspieler
 Pekka Nevalainen (* 1951), finnischer bildender Künstler
 Terttu Nevalainen (* 1952), finnische Linguistin
 Ville Nevalainen (* 1984), finnischer Fußballschiedsrichter